Вильялобон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Занимает площадь 19,00 км². Население — 1324 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

Население

Примечания

Ссылки 
  [perso.gratisweb.com/villalobon Официальная страница]
 Web del Ayuntamiento 
 Polígono industrial "San Blas".
 [perso.gratisweb.com/villalobon Web no oficial del municipio]

Муниципалитеты Паленсии